Реджи:
 Реджи, Зенза (род. 1970) — немецкий порноактёр и порнорежиссёр.
 Реджи, Рафаэлла (род. 1965) — итальянская теннисистка.
 Реджи, София (1896 - 1961) — русская певица.